Josh Schwartz 
Julius Schwartz 
Laurent Schwartz 
Melvin Schwartz 
Sándor Schwartz 
13820 Schwartz 
Sherwood Schwartz 
Hans Schwartz 
Wagner Schwartz 
Gilson Schwartz
Deni Lineu Schwartz 
Jeffrey H. Schwartz 

Desambiguação